En Pologne, Olesin peut désigner :

dans la voïvodie de Lublin
 Olesin, village du powiat de Krasnystaw,
 Olesin, village du powiat de Puławy.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Olesin, village du powiat de Konin,
 Olesin, village du powiat de Szamotuły,
 Olesin, village du powiat de Turek.

dans la voïvodie de Mazovie
 Olesin, village.